Armensi – abitanti di Armo (Italia)
Armensi – abitanti di Armo (Valvestino)